Siechnice – miasto w województwie dolnośląskim, w powiecie wrocławskim, w gminie Siechnice
 Siechnice – gmina miejsko-wiejska w województwie dolnośląskim, w powiecie wrocławskim
 Siechnice – dawna gromada w latach 1954–1961
 Siechnice – dawna gromada w latach 1969–1972
 Siechnice – stacja kolejowa w Siechnicach, w województwie dolnośląskim